Cernusco Lombardone – Comune italiano in provincia di Lecco
Cernusco sul Naviglio – Comune italiano nella città metropolitana di Milano
Cernusco sul Naviglio – Fermata della Linea 2 della metropolitana di Milano
Hockey Cernusco – società di hockey su prato italiana